Onze-Lieve-Vrouw-Onbevlekt-Ontvangenkerk refereert aan de Onbevlekte Ontvangenis van Maria en kan verwijzen naar:

België 
 Onze-Lieve-Vrouw-Onbevlekt-Ontvangenkerk (Aalst) (Limburg)
 Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangenkerk (Abele)
 Onze-Lieve-Vrouw-Onbevlekt-Ontvangenkerk (Anderlecht)
 Onze-Lieve-Vrouw-Onbevlekt-Ontvangenkerk (Andrimont)
 Onze-Lieve-Vrouw-Onbevlekt-Ontvangenkerk (Blauberg)
 Onze-Lieve-Vrouw-Onbevlekt-Ontvangenkerk (Brugge)
 Onze-Lieve-Vrouw-Onbevlekt-Ontvangenkerk (Brussel)
 Basiliek van Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen (Dadizele)
 Onze-Lieve-Vrouw-Onbevlekt-Ontvangenkerk (Etterbeek)
 Onze-Lieve-Vrouw-Onbevlekt-Ontvangenkerk (Eupen)
 Onze-Lieve-Vrouw-Onbevlekt-Ontvangenkerk (Evere)
 Kerk van de Onbevlekte Ontvangenis (Gohyssart-Jumet)
 Onze-Lieve-Vrouw-Onbevlekt-Ontvangenkerk (Gompel)
 Onze-Lieve-Vrouw-Onbevlekt-Ontvangenkerk (Grivegnée)
 Onze-Lieve-Vrouw Onbevlektkerk (Hemiksem)
 Kerk van de Onbevlekte Ontvangenis (Herstal) (La Préalle)
 Onze-Lieve-Vrouw-Onbevlekt-Ontvangenkerk (Hulst) (Tessenderlo)
 Onze-Lieve-Vrouw-Onbevlekt-Ontvangenkerk (Kapellen)
 Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen (Klein-Sinaai)
 Onze-Lieve-Vrouw-Onbevlekt-Ontvangenkerk (Klein-Willebroek)
 Onze-Lieve-Vrouw-Onbevlekt-Ontvangenkerk (Kontich)
 Onze-Lieve-Vrouw-Onbevlekt-Ontvangenkerk (Landsdijk)
 Onze Lieve Vrouw Onbevlekt (Lier)
 Onze-Lieve-Vrouw-Onbevlekt-Ontvangenkerk (Linde)
 Onze-Lieve-Vrouw-Onbevlekt-Ontvangenkerk (Luik)
 Onze-Lieve-Vrouw-Onbevlekt-Ontvangenkerk (Madonna)
 Onze-Lieve-Vrouw-Onbevlekt-Ontvangenkerk (Maria-ter-Heide)
 Onze-Lieve-Vrouw-Onbevlekt-Ontvangenkerk (Medell)
 Onze-Lieve-Vrouw-Onbevlekt-Ontvangenkerk (Melle)
 Onze-Lieve-Vrouw-Onbevlekt-Ontvangenkerk (Oostende)
 Onze-Lieve-Vrouw-Onbevlekt-Ontvangenkerk (Peizegem)
 Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangenkerk (Schakkebroek)
 Kerk van Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen (Sint-Lodewijk) (Deerlijk)
 Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangenkerk (Tasse) (Beveren-Roeselare)
 Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangenkerk (Terkoest) (Alken)
 Onze-Lieve-Vrouw-Onbevlekt-Ontvangenkerk (Tervant) (Paal)
 Onze-Lieve-Vrouw-Onbevlekt-Ontvangenkerk (Verviers)

Frankrijk 
 Onze-Lieve-Vrouw-Onbevlekt-Ontvangenkerk (Nieuwerleet)
 Onze-Lieve-Vrouw-Onbevlekt-Ontvangenkerk (Rozendaal)
 Onze-Lieve-Vrouw-Onbevlekt-Ontvangenkerk (Wimereux)
 Onze-Lieve-Vrouw-Onbevlekt-Ontvangenkerk (Zuid-Wervik)

Luxemburg 
 Onze-Lieve-Vrouw-Onbevlekt-Ontvangenkerk (Leithum)

Nederland 
 Kerk van Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen (Amstenrade)
 Onze-Lieve-Vrouw-Onbevlekt-Ontvangenkerk (Biervliet)
 Kerk van Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen (Delft)
 Onze-Lieve-Vrouw-Onbevlekt-Ontvangenkerk of Elandkerk (Den Haag)
 Onze-Lieve-Vrouw-Onbevlekt-Ontvangenkerk (Den Helder)
 Onze-Lieve-Vrouw-Onbevlekt-Ontvangenkerk (Egmond aan Zee)
 Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangenkerk (Erica) Erica, Drenthe
 Onze-Lieve-Vrouw-Onbevlekt-Ontvangenkerk (Evertsoord)
 Onze-Lieve-Vrouw-Onbevlekt-Ontvangen (Hank)
 Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangenkerk (Hansweert)
 Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangenkerk (Heide)
 Onze-Lieve-Vrouw-Onbevlekt-Ontvangenkerk (Kessel-Eik)
 Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangenkerk (Koningsbosch)
 Kerk van de H. Maria Onbevlekt Ontvangen (Leerdam)
 Onze-Lieve-Vrouw-Onbevlekt-Ontvangenkerk of Hartebrugkerk (Leiden)
 Onze-Lieve-Vrouw-Onbevlekt-Ontvangenkerk (Ospel)
 Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangenkerk of Grote Kerk (Oss)
 Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangenkerk (Overveen)
 Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangenkerk (Papendrecht)
 Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangenkerk (Pey)
 Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangenkerk (Rijckholt)
 Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangenkerk (Susteren)
 Onze-Lieve-Vrouw-Onbevlekt-Ontvangenkerk (Terwinselen) (Kerkrade)
 Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen (Venlo)
 Onze-Lieve-Vrouw-Onbevlekt-Ontvangenkerk (Waalwijk)
 Onze-Lieve-Vrouwe-Onbevlekte-Ontvangeniskerk (Wijhe)
 de voormalige Onze-Lieve-Vrouw-Onbevlekt-Ontvangenkerk te Zoeterwoude, sinds 2016 Goede Herderkerk
 Onze-Lieve-Vrouwe-Onbevlekte-Ontvangeniskerk (Zenderen)

Elders 
 Kathedraal van de Onbevlekte Ontvangenis (doorverwijspagina)
 Basiliek van de Onbevlekte Ontvangenis (Lourdes)
 Kerk van de Onbevlekte Ontvangenis (Daugavpils)
 Kerk van de Onbevlekte Ontvangenis (Düsseldorf)
 Kerk van de Onbevlekte Ontvangenis (Kopenhagen) (Strandvejen 91, Østerbro)
 Tempio votivo, ook genoemd Chiesa di Santa Maria Immacolata, in Venetië

Zie ook 
 Onbevlekte Ontvangenis van Maria
 Overzicht Mariakerken (doorverwijzing)

Kerkgebouw naar patroonheilige